Письменный — фамилия. Известные носители:
 Письменный, Авраам Аронович (род. 1937) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1966).
 Письменный, Александр Григорьевич (1909—1971) — советский писатель, военный корреспондент, техник-строитель, конструктор.
 
 
 Письменный, Григорий Эдуардович (род. 1972) — российский шашист, бизнесмен.
 Письменный, Иван Алексеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Письменный, Игорь Фёдорович (род. 1966) — российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, телеведущий.
 Письменный, Михаил Андреевич (1944—2011) — русский писатель, переводчик, диктор.
 Письменный, Яков Константинович (1887—1938) — российский и советский государственный деятель.